Der Kanton Boën-sur-Lignon ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Montbrison und Roanne, im Département Loire und in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Er umfasst 51 Gemeinden, Hauptort ist Boën-sur-Lignon. Vertreter im conseil général des Départements sind seit 2015 Chantal Brosse und Pierre-Jean Rochette  (beide DVD).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 51 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Boën-sur-Lignon aus den 18 Gemeinden: Ailleux, Arthun, Boën-sur-Lignon, Bussy-Albieux, Cezay, Débats-Rivière-d’Orpra, L’Hôpital-sous-Rochefort, Leigneux, Marcilly-le-Châtel, Marcoux, Montverdun, Pralong, Sainte-Agathe-la-Bouteresse, Saint-Étienne-le-Molard, Sainte-Foy-Saint-Sulpice, Saint-Laurent-Rochefort, Saint-Sixte und Trelins.

Veränderungen im Gemeindebestand seit 2016 
2019:
 Fusion Saint-Julien-la-Vêtre und Saint-Thurin → Vêtre-sur-Anzon
 Fusion Amions, Dancé und Saint-Paul-de-Vézelin → Vézelin-sur-Loire

2016: 
 Fusion Chalmazel und Jeansagnière → Chalmazel-Jeansagnière

Boensurlignon